Cry for Me puede referirse a:

 «Cry for Me», canción de Camila Cabello de 2019.
 «Cry for Me», canción de Twice de 2020.